Schwarzer Freitag steht für:

 Schwarzer Freitag, Bezeichnung für einen Unglückstag
 Schwarzer Freitag (1910), Suffragettendemonstration in London
 Schwarzer Freitag (1929), europäische Bezeichnung für das Ereignis Schwarzer Donnerstag, Börsenkrach
 Schwarzer Freitag (1978), Demonstration in Teheran
 Schwarzer Freitag (Film), US-amerikanischer Horrorfilm (1940)

Siehe auch:
 Der schwarze Freitag, deutscher Dokumentarfilm (1966)
 Freitag, der 13., Unglückstag im Volksglauben
 Black Friday (Begriffsklärung)